Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2016 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu měla být Ruska Maria Šarapovová, která nemohla startovat pro dočasnou suspenzaci z profesionálního tenisu v důsledku pozitivního dopingového nálezu na Australian Open 2016.

Do prvního semifinále v sezóně se probojovala Španělka Garbiñe Muguruzaová, jíž však vyřadila Keysová.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Američanka Serena Williamsová, jež ve finále zdolala krajanku figurující na 24. příčce žebříčku Madison Keysovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo jubilejní sedmdesátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Na trofej čekala 265 dní od srpnového Western & Southern Open 2015. Pro zranění absentovala v závěru roku 2015 a zdravotní potíže komplikovaly i start na dvorcích v sezóně 2016, kde před Římem odehrála pouze tři události. Na Rome Masters získala čtvrtý titul, když ve Věčném městě triumfovala již v letech 2002, 2013 a 2014.

Přímý boj o titul znamenal první ryze americké finále na antuce okruhu WTA Tour po 14 letech, když naposledy předtím se v této fázi antukového turnaje utkaly Serena a Venus Williamsovy na French Open 2002.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2016